Les Jumeaux diaboliques est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé  
Cette histoire se déroule dans une ville imaginaire de la Moselle, Funanges, où Ric Hochet et le commissaire Bourdon enquêtent sur une série de meurtres perpétrés par des jumeaux siamois qui portent une cape rouge et des masques antiques. La première victime, Christian Moreau, un PDG, s'est fait voler une statue en or et diamants appelée "les Jumeaux diaboliques". Pendant leurs recherches, Ric et Bourdon tombent sur un personnage singulier : Balthazar, qui se prend pour la réincarnation du comte de Saint-Germain. La  est Lionel de Cambremer, qui est tué par deux faux automates dans son magasin d'antiquités, alors que Ric et Bourdon avaient été mis hors jeu. Un tableau représentant le masque des jumeaux et signé Nicolas Balthazar a disparu.

Le juge Hallard explique l'origine des événements et remonte à la condamnation de Nicolas Balthazar pour meurtre par imposition des mains, jugé par les ancêtres d'Hallard, Moreau et Cambremer. Ces trois personnages avaient confisqué les biens du condamné : la statue, le tableau et un livre de sorcellerie enluminé. S'agirait-il d'une vengeance à travers les siècles ?

Balthazar est entré chez le juge Hallard par effraction et menace de mettre le feu à sa bibliothèque. Il entre chez lui accompagné de Ric : la bibliothèque est en fait une chambre forte, où ils s'enferment : le précieux incunable est toujours là. Quand Bourdon veut entrer, personne ne répond. Quand on parvient à ouvrir la porte blindée, Ric est sans connaissance, Hallard est mort et la bibliothèque est dévastée : pas de trace du traité de sorcellerie. Devant la gravité des événements, Lilla et le docteur Germet apprennent à Ric et Bourdon que Cambremer avait un enfant illégitime : en fait des jumeaux siamois.

Ric et le commissaire veulent retrouver Balthazar qui a disparu après la mort du juge et se rendent à son attraction, véritable palais des horreurs truffé de trappes. Ric finit par tomber en pleine messe noire et se retrouve emprisonné avec Balthazar et les siamois. Balthazar explique à Ric qu'il a été manipulé. Les criminels sont arrêtés alors qu'il s'apprêtaient à mettre en scène la mort de leurs prisonniers. Il s'agissait de Lilla, Tiburce et Ludovic, les héritiers des victimes, qui avaient commis les meurtres pour hériter, en s'inspirant de la légende de Nicolas Balthazar.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Ludovic Moreau : cousin de Christian Moreau, la 
 Tiburce : demi-frère du juge Hallard
 Lilla Velbreuse : psychologue et nièce de Lionel de Cambremer
 Balthazar : original qui se promène en habit d'époque, descendant de Nicolas Balthazar, propriétaire d'un parc d'attractions

Lieux 
Funanges, ville imaginaire de la Moselle.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1989
Jumeau dans la fiction